Села:
 Рубаний Міст — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Рубаний Міст — Черкаська область, Лисянський район